Mjuksjögurkor (Sclerodactylidae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Panning 1902. Mjuksjögurkor ingår i ordningen Dendrochirotida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor